Андо́нова — женская форма фамилии Андонов. Известные носительницы:

 Андонова, Людмила (род. 1960) — болгарская легкоатлетка, специализировавшаяся в прыжках в высоту.
 Андонова, Наташа (род. 1993) — македонская футболистка.